Bleed Like Me (в пер. с англ. «Истекай кровью как я») — четвёртый студийный альбом шотландско-американской рок-группы Garbage, выпущен в апреле 2005 года лейблами A&E Records во всём мире и Geffen Records в Северной Америке. Пластинка ознаменовала новый взлёт популярности группы. Bleed Like Me дебютировал на 4-й строчке британского чарта. Диск также дебютировал на 4-й строчке Billboard 200, тем самым став первым альбомом Garbage, который вошёл в десятку лучших альбомов Billboard с первой попытки. Кроме того, Bleed Like Me занял высокие места в чартах многих стран, включая Австралию, Канаду и Великобританию.

После альбома Beautiful Garbage, встреченного неоднозначно как критиками, так и поклонниками, отношения между участниками группы стали напряжёнными. В 2003 году Garbage начали работу над новым студийным альбомом. Рабочим названием пластинки было Hands on a Hard Body (в пер. с англ. «Руки на твёрдом теле»). Ширли Мэнсон говорила, что это название отражало период трений и кризиса, пришедшийся на октябрь 2003 года. Гитарист группы Стив Маркер говорил, что в это время участники группы просто не могли общаться друг с другом и не могли делать никакой музыки, поэтому сделали перерыв. К этому времени Ширли Мэнсон вернулась в Шотландию, барабанщик Garbage Бутч Виг уехал в Лос-Анджелес, полагая, что группа распалась и что это к лучшему. Но однажды он натолкнулся на поклонников группы, которые спрашивали о новом альбоме. Вскоре он задумался об уже записанных треках и стал заново их переслушивать. Позже Виг встретил на рождественской вечеринке Дэйва Грола. Решив, что его манера игры на барабанах будет хорошо звучать в композиции «Bad Boyfriend» Виг пригласил Грола сыграть в этой композиции на барабанах. Также в записи альбома принимали участие барабанщик  (Filter, The Smashing Pumpkins), гитарист John 5 (Marilyn Manson) и басист Джастин Мелдал-Джонсен (Nine Inch Nails, Бек, Ima Robot).

Запись и релиз альбома 
В марте 2003 года Garbage начали работу над новым студийным альбомом. Рабочим названием пластинки было Hands on a Hard Body. В первые дни работы были записаны песни «Right Between the Eyes», «Hangin' With The Bitches» и «Never Be Free», в записи которой принимал участие John 5. Но запись пластинки была приостановлена уже летом, когда Ширли Мэнсон была сделана тяжёлая операция по удалению кисты на голосовых связках. Запись альбома продолжилась только в августе. Вскоре у Дюка Эриксона умер отец, а Стив Маркер потерял мать, из-за чего оба музыканта отсутствовали в студии. Запись материала шла очень плохо, и отношения между музыкантами становились всё более напряжёнными. «Мы сидели друг напротив друга и молчали, потому что даже не знали, будем ли мы вообще работать вместе дальше». — вспоминает Ширли Мэнсон. 10 сентября 2003 года произошёл инцидент: экскаватор, находившийся неподалёку от студии , в которой и проходила запись пластинки, накренился и пробил стену здании, в результате чего работа над новым диском снова была отложена. К октябрю участники группы окончательно рассорились, из-за чего Бутч Виг переехал в Лос-Анджелес, а Ширли Мэнсон вернулась в Эдинбург. Во время рождественских праздников Виг случайно встретился с поклонниками группы, которые начали расспрашивать его о новом альбоме. Он задумался об уже записанных композициях и стал заново их переслушивать. Через некоторое время Виг встретился с фронтменом группы Foo Fighters Дэйвом Гролом. Бутч Виг попросил Грола сыграть на ударных в песне «Bad Boyfriend», так как, по мнению Вига, стиль игры Дэйва Грола наиболее подходил для композиции. В январе 2004 года в студии The Boat в Лос-Анджелесе Garbage с новыми силами продолжили запись пятой пластинки. К работе над альбомом группа привлекла несколько сторонних музыкантов. Первым стал  из The Dust Brothers, с которым группа работала над песнями «Bad Boyfriend», «Space Can Come Through Anyone» и «It’s All Over But The Crying». Ширли Мэнсон призналась, что именно с появлением этого человека она наконец-то успокоилась и поняла, что альбом будет доведён до конца. Позже к группе присоединяются барабанщик  и басист Джастин Мелдал-Джонсен. На следующих студийных сессиях сессиях Garbage записали ещё две композиции, «Metal Heart» и «Boys Wanna Fight», имеющие откровенно политический характер и отсылки к вторжению коалиционных сил в Ирак. В октябре 2004 года группа начала процесс микширования альбома. В ноябре было обнародовано официальное название новой пластинки — Bleed Like Me, а 15 декабря участники группы объявили о том, что запись альбома окончена.

11 апреля 2005 года состоялся выход четвёртого студийного альбома Bleed Like Me. Bleed Like Me дебютировал на 4-м месте в чарте Великобритании; на 4-м месте он дебютировал и в Billboard Comprehensive Albums. Также диск дебютировал в 10-ке лучших альбомов в Австралии, Греции, Франции, Швеции, Японии, Гонконге, Бельгии и Канаде. В Австралии Bleed Like Me получил статус золотого за 35 тысяч экземпляров, проданных за первые три недели.

Синглы 
Первым синглом с нового альбома стал «Why Do You Love Me», дебютировавший на 39-м месте Modern Rock Tracks, на 97-м месте в Billboard Hot 100 и на 81-м месте Pop 100, тем самым став наиболее успешным синглом Garbage с 1999 года. 9 мая 2005 года в качестве сингла вышла композиция «Bleed Like Me», которая заняла 27-ю строчку Modern Rock Tracks. Третьим синглом с альбома стал «Sex Is Not the Enemy». Четвёртым и последним синглом является «Run Baby Run», занявший 47-е место в чарте Австралии.

Концертный тур 

В марте 2005 года в поддержку альбома стартовал гастрольный тур Bleed Like Me World Tour. Первое выступление состоялось в Париже, после чего группа посетила Северную Америку, Европу, Австралию и выступила на нескольких рок-фестивалях и радиошоу. Также Garbage выступили в России в рамках фестиваля Tuborg GreenFest в Москве. Во время тура к группе присоединился Эрик Эвери и .

Завершение Bleed Like Me World Tour было намечено на 2006 год, однако 25 августа 2005 группа отменила концерты запланированные на октябрь во Франции, Бельгии и Великобритании. Тур завершился 1 октября концертом в городе Перт в Австралии, после чего музыканты объявили о «бессрочном отпуске» и прекратили творческую деятельность. По заявлению Ширли Мэнсон причиной этого стала «усталость коллектива» от гастролей и совместной работы. Начали ходить слухи о возможном распаде группы, но музыканты заверили, что они незаинтересованы в этом.

Музыкальный стиль 
Альбом отходит от электронной музыки к пост-гранжа и альтернативного рока, и напоминает стиль концертных выступлений, нежели студийное творчество группы. Также в композициях «Metal Heart» и «Boys Wanna Fight» присутствуют элементы индастриала. О звучании пластинки Бутч Виг сказал следующее:

Мы ушли назад в этом альбоме. Это значит, что мы вернулись к первоначальному звуку — гитары, бас, барабаны и голос Ширли.

Лирика Bleed Like Me, в отличие от предыдущих альбомов, стала более политически направленной. Например, в песнях «Metal Heart» и «Boys Wanna Fight» осуждается военная акция США и её стран-союзников в Ираке, а в композиции «Sex Is Not the Enemy» поднимаются проблемы репродуктивных прав и гражданских свобод. Как признаётся Мэнсон, песней «Sex Is Not The Enemy» она хотела привлечь внимание людей на политику США в области защиты прав человека или же на права гражданского населения в глобальном масштабе.

Список композиций

Участники записи 
Garbage
 Ширли Мэнсон — вокал, гитара
 Стив Маркер — гитара, клавишные, программирование
 Дюк Эриксон — гитара, клавишные, программирование, пианино в «It’s All Over But the Crying» и «Happy Home», меллотрон
 Бутч Виг — ударные, программирование, гитара, звуковые эффекты, бас-гитара в «Bleed Like Me», микширование
 Джастин Мелдал-Джонсен — бас-гитара
 Дэйв Грол — ударные в «Bad Boyfriend»
 Мэтт Уолкер — ударные в «Show Me»

Другой персонал
 Джон Кинг — продюсирование «Bad Boyfriend»
 Эмили Лазар — мастеринг
 Студия Big Active — художественное оформление
 Мэт Мейтланд — дизайн
 Фрэнк В. Окенфелс III — фотограф
 Джон Ранкин — фотограф
 Q Prime Inc. — менеджмент

Позиции в чартах и продажи 

Чарты

Продажи и сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Garbage 
 Bleed Like Me на Garbage Discography
 Электронный пресс-кит Bleed Like Me
 Bleed Like Me  на Metacritic

2005_04_11
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Warner Music Group
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом
Альбомы Almo Sounds